Ariel (satélite natural) — satélite natural de Urano
 Programa Ariel — série de satélites artificiais britânicos